Dans le manga Bleach, la Noblesse de la Soul Society est composée de la Haute Noblesse avec les quatre grandes familles et de la Basse Noblesse.

Haute Noblesse 
Au moment où l'histoire du manga se déroule, elle est composée de quatre grandes familles, d'égales importances. Autrefois une cinquième famille faisait partie de la haute noblesse, la famille Shiba, mais elle a été bannie depuis.

Famille Kuchiki 
L'une des quatre grandes familles. C'est une tradition que le Capitaine de la  soit un membre du clan Kuchiki. La famille Kuchiki s'occupe des registres historiques de la Soul Society. Le  du clan Kuchiki est le capitaine actuel de la  Byakuya Kuchiki.

 Hisana Kuchiki : Hisana avait une ressemblance très forte avec sa jeune sœur, Rukia Kuchiki. Bien qu'Hisana soit seulement montré dans la série pour un court laps de temps, elle s'est révélée être une femme naturelle. Elle se sentait très coupable d'avoir laissé Rukia derrière elle pour se sauver, elle a le sentiment qu'elle ne mérite pas d'être appelé sa sœur. Elle a été forcée d'abandonner sa petite sœur, Rukia, dans le  du Rukongai, afin de survivre. Elle a épousé Byakuya quelque temps après. Les gens du clan Kuchiki étaient opposés à leur mariage, comme épouser une personne du Rukongai était considéré comme la chose à ne pas faire dans la famille Kuchiki. Hisana a passé tous les jours restants de sa vie à chercher Rukia. Hisana est décédée plus tard de maladie, après cinq ans de mariage avec Byakuya. Sur son lit de mort, elle demanda à Byakuya de retrouver Rukia et l'adopter dans le clan, mais pas de lui dire qu'elle était liée à elle, comme elle se croyait indigne d'être sa sœur. Également sur son lit de mort, elle s'est excusée de ne pas montrer son amour et dit que les cinq dernières années qu'elle a passées avec Byakuya étaient comme un rêve merveilleux.

 Byakuya Kuchiki
 Ginrei Kuchiki
 Sōjun Kuchiki
 Kōga Kuchiki
 Rukia Kuchiki

Famille Shihōin 
Une des quatre grandes familles.
 Chika Shihōin : Chika est le 21 chef du clan Shihōin. Il n'apparaît dans l'épisode 373. La famille Shihōin est la gardienne de « l'Armure de la Grâce Céleste » détenue par le chef du clan Shihōin.Yoruichi est le 22 chef du clan Shihōin. La famille Shihōin est la gardienne de « l'Armure de la Grâce Céleste » détenue par le chef du clan Shihōin. C'est une tradition que le chef des Forces spéciales soit un membre du clan Shihōin (Soi Fon est la première exception)
 Yushiro Shihōin : Frère de Yoruichi.  du clan Shihōin, il est le gardien de l'armure Divine. Il n'apparaît que dans le manga (chapitre 606).

 Famille Kyōraku 
Une des quatre grandes familles.
 Shunsui Kyōraku Famille Shiba 
La famille Shiba est spécialisée dans l'artillerie et les feux d'artifice. Elle faisait autrefois partie de la haute noblesse, mais a été bannie depuis et vit actuellement hors du Seireitei, dans le Rukongai.
 Isshin Shiba Kaien Shiba Miyako Shiba Ichigo Kurosaki

 Ganju Shiba : C’est à la mort de Kaien que Kukkaku devient la chef du clan Shiba. La mort de Kaien affecta beaucoup Ganju et à la suite de cet événement, il méprise tous les shinigami. Comme sa sœur, son apparition dans le manga reste mémorable. Ganju fait aussi partie d'un gang dont il est le chef et le créateur. Il s'autoproclame « La balle de canon écarlate de l'ouest Rukongai ». Ils ont pour monture des sangliers. Malgré les apparences, Ganju est un personnage attachant, il a le sens de l'honneur et de l'amitié. C’est d’ailleurs en quelque sorte pour sa curiosité et sa droiture qu’il accompagne Ichigo dans le Seireitei pour sauver Rukia. Son courage et son sens de l’honneur seront présents au bon moment car il n'hésite pas à protéger Hanatarō contre un adversaire bien plus puissant que lui.

 Kukkaku Shiba : Kukkaku est le chef du clan Shiba. À la suite de la chute de son clan, elle a dû vivre avec son petit frère Ganju dans le Rukongai. Kukkaku a son bras droit coupé dont la cause reste toujours inconnue mais vu sa spécialité d’artificier, la meilleure hypothèse reste celle d’un accident… Kukkaku reste très fière d’être une Shiba. Comme elle dispose d’un caractère très prononcé, elle ne laisse personne lui marcher sur les pieds ou la gêner, même pas son frère. Ichigo et Ganju en ont fait les frais.

Le clan des Shiba est difficile à trouver mais facile à reconnaître par un style extrêmement excentrique. Elle déménage sans arrêt sa maison dans tout le Rukongai mais garde toujours un style de maison à thème complètement loufoque. Une autre particularité est que la maison de Kukkaku possède un canon qui a permis de propulser Ichigo et ses amis dans le Seireitei. Kukkaku semble connaître Yoruichi et Urahara. On peut penser qu’ils ont déjà vécu ensemble.

 Famille Tsunayashiro 
La famille Tsunayashiro est la plus influente et la plus puissante des quatre grandes familles. Elle s'occupe de la surveillance vidéo de la Soul Society pour s'assurer que toute son histoire soit enregistrée.

 Tokinada Tsunayashiro : Tokinada est le chef de la famille Tsunayashiro. Il a pris le contrôle de celle-ci après l'assassinat de tous ses membres. On l'apprendra plus tard, mais il est, en fait, le responsable de cet assassinat.

 Kakyō Tsunayashiro : Kakyō était la femme de Tokinada, qui l'a tuée.

 Basse Noblesse 
Ce sont les familles qui ne font pas partie de la Haute Noblesse.

 Famille Ōmaeda 
Ce sont de riches marchands (ce statut de noblesse pour de simples marchands laisse peut être supposer un lien de "commerce" avec la famille royale). La tradition veut que le poste de vice-capitaine de  et de commandant du 2nd escadron des forces spéciales (le corps de garde) leur soit réservé. Marechiyo Ōmaeda fait partie du clan et occupe ces postes dédiés depuis une centaine d'années, en succession à son propre père, Marenoshin Ōmaeda. On ignore s'il en est le leader (notamment à cause de ses manières qui sont tout sauf nobles), mais on peut supposer que c'est le cas.

 Famille Fon 
Elle sert traditionnellement la famille Shihoin et pour s'enrôler dans les Forces spéciales. Tout membre qui ne passe pas le test pour entrer dans les Forces spéciales est immédiatement exilé de la famille. Le seul membre connu du clan est le  et capitaine actuel de la , Soi Fon. 
 Soi Fon Famille Ukitake 
 Jūshiro Ukitake Famille Kira 
 Kira Izuru Famille Kasumiōji (uniquement présente dans l'anime) 
Ils sont les créateurs des Bakkōtōs.
 Lurichiyo : Lurichiyo est une jeune fille blonde. Elle porte un kimono formel et un chapeau de style japonais qui cache sa puissance spirituelle. Pour quitter son gigai, elle utilise un badge en forme de cœur rose. Sa famille, selon Yoruichi Shihōin, est juste en dessous des quatre grandes familles nobles, indiquant que leur situation est un peu "spéciale". Elle semble être une enfant et a une attitude typique d'une princesse, s'attendant à ce que ses exigences soient satisfaites rapidement. Malgré cela, elle peut être sensible à la situation d'autres, en regrettant que les gens ont eu des ennuis quand elle s'en alla de son propre chef. Elle a avec elle deux shinigami : Ryusei Kenzaki et Rusaburō Enkōgawa.
 Kumoi : Il a les cheveux blancs plaqués en arrière, une grande barbe blanche. Lorsqu'il sourit, on remarque qu'il lui manque quelques dents sur le côté droit. Lorsque le père de Lurichiyo est décédé pour cause de maladie, il a prévu d'usurper le siège de chef de famille et a créé une escouade d'assassinat pour arriver à ses fins. Il a ordonné à ses assassins de tuer les chefs de clans de familles nobles qui ne partagent pas son plan. Son objectif principal est de tuer Lurichiyo, le dernier descendant de la famille.
 Shu Kannogi : Il a les cheveux bruns et des yeux gris. Shu semble aimer Lurichiyo et a essayé de la protéger comme il le pouvait. Il n'a jamais mis le pied hors du château, sauf dans sa chaise à porteurs. Il semble se sentir en sécurité aux côtés d'Ichigo et de Rukia.
 Jinnai Doko (Bakkōtō: Retsurai) : C'est un assassin engagé par Kumoi pour enlever Lurichiyo. Il se battra contre Rukia Kuchiki avant de se faire tuer par son propre Bakkōtō.
 Ryū Kuzu (Bakkōtō: Shiragari) : C'est un assassin engagé par Kumoi pour enlever Lurichiyo. Il se battra contre Uryū Ishida avant de se faire tuer par le Quincy.
 Genga (Bakkōtō: Kyokaku) : C'est un assassin engagé par Kumoi pour enlever Lurichiyo. Il se battra contre Chad avant de se faire tuer par ce dernier.
 Hanza Nukui' (Bakkōtō: Saiga) : C'est un assassin engagé par Kumoi pour enlever Lurichiyo. Il se battra contre Ichigo avant de se faire tuer par son propre Bakkōtō''.

Références 

Bleach